Сра Исаков (, род. 1926 год) — старший чабан совхоза «Катта-Талдык» Кара-Сууского района Ошской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1957).

Трудовую деятельность начал в 1943 году рядовым работником Фрунзенского сельскохозяйственного кооператива. С 1954 года — старший пастух овцеводческого совхоза «Катта-Талдык» Кара-Сууского района.

Добился выдающихся трудовых достижений в овцеводстве. В 1954—1957 годах выращивал в среднем по 115—116 ягнят от каждой сотни овцематок и настригал в среднем по 4,9 килограмм шерсти с каждой овцы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Литература 
 Кыргызстан" улуттук энциклопедиясы: 3-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2011. 784 бет, илл. ISBN 978 9967-14-074-5
 Герои Социалистического Труда Киргизстана. — Фрунзе: Изд. «Кыргызстан», 1966